Carles Benedí González (1958) és un botànic català professor titular de la Universitat de Barcelona.

Algunes publicacions 
 . La semipresencialidad como respuesta a los nuevos retos de la universidad. La visión de las universidades de la Xarxa Vives. Ed. digital, PDF 

 Conspectus of Helichrysum Mill. sect. Stoechadina (DC.) Gren. and Godr.(Asteraceae, Gnaphalieae) (2007)

 Conspectus of Helichrysum Mill. sect. Stoechadina (DC.) Gren. &amp;amp;amp;amp; Godr.(Asteraceae, Gnaphalieae) (2007)

 Ajustes en tres endemismos de Verbascum L. (2006)

 Notulae taxinomicae, chorologicae, nomenclaturales, bibliographicae aut philologicae in opus (2003)

 Notulae Taxinomicae, Chorologicae, Nomenclaturales, Bibliographicae Aut Philologicae In Opus (1998)

 Notes taxonòmiques, nomenclaturals i corològiques de les espècies de Verbascum L. (Scrophulaeiaceae) a Mallorca (1989)

Referències

Enllaços externs 

 Bibliografia de l'autor a ResearchGate

Científics barcelonins contemporanis
Professors de la Universitat de Barcelona
Botànics catalans del sud contemporanis
Botànics barcelonins